hrabstwo Henry (ang. Henry County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Henry (ang. Henry County) w USA, w stanie Wirginia